Ширя́ев (Ширя́ева) — русская фамилия, известная с XV века. Происходит от прозвища «ширяй» — широкоплечий. В Списке общерусских фамилий занимает 87-е место. Также топоним.

Фамилия

А 
 
 Ширяев, Алексей Юрьевич (1974—2000) — Герой России.
 Ширяев, Альберт Николаевич (род. 1934) — советский и российский математик, академик РАН.
 
 Ширяев, Аркадий Николаевич (1908 — не ранее 1953) — советский архитектор.

Б 
 Ширяев, Борис Николаевич (1887—1959) — русский писатель.

В 
 Ширяев, Валериан Николаевич  (1872—1937) — юрист-криминалист, директор Демидовского юридического лицея, ректор Ярославского государственного университета.
 Ширяев, Валерий Викторович (род. 1963) — советский и украинский хоккеист.
 
 Ширяев, Владимир Георгиевич (1934—2013) — актёр театра «Ленком».
 
 Ширяев, Всеволод Александрович (1911—1942) — советский лётчик, Герой Советского Союза.

Г 
 Ширяев, Геннадий Петрович (1959—2010) — генерал-лейтенант полиции, начальник Регионального управления ФСКН России по Красноярскому краю.

Е

И 
 
 Ширяев, Иосиф Сергеевич — российский переводчик Лагарпа и Лаверна.

М 
 
 Ширяев, Михаил Иванович (1680—1731) — поэт, сын торговца, пользовавшийся особенной любовью Петра I.

Н 
 Ширяев, Николай Алексеевич (1869—1940) — русский и советский врач, Герой труда, заслуженный врач, организатор здравоохранения на южном берегу Крыма.
 Ширяев, Николай Николаевич (1859—1931) — русский энтомолог, педагог, соавтор и соиздатель «Русского энтомологического обозрения», брат Валериана Ширяева.

П 
 Ширяев, Павел Николаевич (1914—1994) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.

С 
 
 Ширяев, Степан Григорьевич (1857—1881) — русский революционер, член Исполнительного комитета «Народной воли», террорист.

Ф 
 Феофилакт (Ширяев) (в миру Фёдор Иванович Ширяев; 1777—1824) — епископ РПЦ, епископ Тамбовский и Шацкий.
 Ширяев, Федор Петрович (род. 1937) — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва.

Э 
 Ширяев, Эрик — американский политолог, специалист по России, профессор университета Джорджа Мейсона.

Ю 
 Ширяев, Юрий Семёнович (1932—1989) — советский учёный-экономист, член-корреспондент АН СССР (1981).

Двойная фамилия 
 Березин-Ширяев, Яков Федулович (1824—1898) — российский библиограф, библиофил и предприниматель.



См. также 
 
 Ширяевец
 Ширяевский район

Примечания